Tomasz Żak – polski samorządowiec, od 2010 burmistrz  Andrychowa.
 Tomasz Antoni Żak – reżyser, scenarzysta, aktor, poeta i publicysta, dziennikarz, społecznik oraz twórca "Teatru Nie Teraz".
 Tomasz Żak – dziennikarz telewizyjny, zarządca nieruchomości, wokalista oraz radny miejski.

Przypisy